Gerber steht für:

 ein Ausbildungsberuf, siehe Fachkraft für Lederherstellung und Gerbereitechnik sowie Lohgerber
 Gerber (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Gerber (Langnau), Familien aus Langnau im Emmental
 Gerber, Schweizer Käsemarke, siehe Schmelzkäse #Geschichte
 Gerber Legendary Blades, US-amerikanischer Messerhersteller
 Gerber Products Company, US-amerikanischer Hersteller von Babynahrung
 GerberEmig Group, britischer Getränkehersteller, siehe Hanover Acceptances #GerberEmig Group
 Gerber (Stuttgart), Gebäudekomplex im Gerberviertel
 C/1964 L1 (Tomita-Gerber-Honda), Komet
 C/1967 M1 (Mitchell-Jones-Gerber), Komet
 Gerber-Format, Datenaustauschformat für CAD-Daten
 Gerber Peak, Berg im Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Der Schüler Gerber, Roman von Friedrich Torberg
 Gerberträger, in der Baustatik
 Gerbert
 Gerwer